Якшанга — топоним в России:

 Якшанга — река в Костромской области, приток Ветлуги.
 Якшанга — река в Костромской области; сливаясь с Восточной Якшангой, образует Большую Якшангу.
 Якшанга — посёлок в Поназыревском районе Костромской области.
 Якшанга — станция Вологодского региона Северной железной дороги.

См. также 

 Большая Якшанга
 Восточная Якшанга